Ferula microloba är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Ferula microloba ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
microloba